Incrucipulum är ett släkte av svampar. Incrucipulum ingår i familjen Hyaloscyphaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Incrucipulum